André Lussier (1933 à Sherbrooke dans la province de Québec au Canada - 2009 dans la même ville) est un médecin, rhumatologue et professeur émérite de la faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke, Québec, Canada.

Biographie 

Il a fait ses études classiques et son baccalauréat ès arts au Séminaire oblat de Chambly et au Collège de Montréal. Il a fait ses études de médecine à l'Université de Montréal et il a ensuite effectué sa résidence en médecine interne à l'Hôpital Notre-Dame de Montréal. De 1963 à 1964, il a effectué un stage de clinique et de recherche en rhumatologie à l'Université de Pennsylvanie sous la direction du Dr Joseph Hollander.

En 1969, il s'est joint aux cliniciens et chercheurs fondateurs de la Faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke où il a mis sur pied la première section de rhumatologie officiellement reconnue au Québec.

En 1970, il a rédigé le livre blanc à partir duquel la spécialité de la rhumatologie est reconnue au Québec, deux ans avant sa reconnaissance comme spécialité ailleurs en Amérique du Nord. En 1975, il a cofondé le  dont il est resté le co-rédacteur en chef jusqu'à sa mort. 

Il a été le premier directeur du Centre de recherche clinique du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS) de 1980 à 1984. Au cours de sa carrière, il a été président de plusieurs réunions et conférences scientifiques (par exemple, la Société canadienne de rhumatologie, la  PANLAR). 

Il a publié plus de 230 articles scientifiques et est l'auteur de trois livres, dont un atlas des cellules et des cristaux du liquide synovial écrit avec Rinaldo de Médicis et Vaclav Richter.

Références 

Médecin québécois
Professeur à l'Université de Sherbrooke
Rhumatologue